Az 11 326-os számú mellékút egy rövid, alig több, mint 2 kilométer hosszú, kétsávos közút Komárom-Esztergom megyében, Esztergom közigazgatási területén.

Nyomvonala 
Magyarország és Szlovákia, Esztergom és Párkány közigazgatási határvonalán indul, a Duna fölött átívelő Mária Valéria híd középvonalában, ahol a Pozsonytól induló, Komáromon is áthaladó szlovákiai 63-as főút véget ér. A hídról letérve a nyomvonala egy darabig a Duna folyásával párhuzamosra fordul, délnyugati irányban haladva a Prímás-szigeten, majd délkelet felé kanyarodik és a Szent Erzsébet hídon végighaladva keresztezi a Kis-Duna folyását, Majdnem pontosan 2 kilométer után éri el a 11-es főutat a Hősök terei körforgalomban (az esztergomi Kerektemplom előtt).

Az útvonal kilométer-számozása fordított irányban egyébként jobban megfelelne a magyarországi útszámozási szokásoknak, de a kira.gov.hu adatbázisa a lekérdezés időpontjában határozottan azt mutatta, hogy kezdőpontja az országhatárnál van, a 11-es úti csatlakozás pedig a végpontja.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 1.

11326
Esztergom